Andorrees handbalteam (mannen)
 Andorrees handbalteam (vrouwen)